Emilio Mauri – pittore venezuelano
Emilio Mauri – azienda italiana produttrice di formaggi